Саху:
 Саху — папуасский язык в Индонезии;
  — распространённая фамилия в Индии;
  — клан в Индии;
 Сароджини Саху (род. 1956) — индийская писательница и журналистка;
  (род. 1990) — индийская актриса;
  (1915—1980) — индийский актёр и режиссёр;
  (род. 1973) — индийская писательница и поэтесса.